Artur del Regne Unit (duc de Connaught) (1850-1944)
 Artur del Regne Unit (comte de MacDuff) (1883-1938)